Громадське телебачення Podillya.TV (Podillya.tv) — це громадський незалежний медіапроєкт, зареєстрований у Кам'янець-Подільському. Проєкт є некомерційним.

Мета проєкту — повернення журналістиці функцій демократичного медіуму, створення незаангажованого, незалежного ресурсу, до якого може мати доступ кожен громадянин.

Наприкінці серпня 2017 року припинило свою роботу.

Завдання проєкту:
 інформування громадськості про суспільно-актуальні події;
 захоплення аудиторії всіх вікових категорій з метою підвищення рівня політичної грамотності суспільства;
 викриття корупційних схем та чиновницького свавілля, публічне оприлюднення злочинних діянь;
 залучення до ефіру політиків, експертів і пересічних громадян з метою висвітлення та оцінки різноманітних суспільно-значущих подій і ситуацій;
 сприяння поширенню думок всіх небайдужих громадян;
 постійна взаємодія з громадськістю, ретрансляція настроїв аудиторії.

Початковий склад 
 Романець Дмитро
 Кохан Олександр
 Лісовський Максим
 Шкварський Віктор
 Мак Олександр
 Мудрецов Денис
 Ратушний Андрій

Див. також 
 Громадське телебачення
 Броварське громадське телебачення
 Громадське телебачення Одеси
 Громадське телебачення Приазов'я

Примітки

Посилання 

 
  (нова)
  (стара)

Джерела 
 
 

Телебачення України
Засновані в Україні 2014
ЗМІ Кам'янця-Подільського
Інтернет-телебачення